Loayza ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Polibio Sánchez Loayza (* 1946), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Machala, siehe Ángel Polivio Sánchez Loaiza
 Cleto Loayza Gumiel (1888–1968), bolivianischer Geistlicher, Bischof von Potosí
 José Jorge Loayza (1827–1904), peruanischer Politiker und Jurist, dreimaliger Premierminister

Loayza steht für:

 Provinz Loayza, eine von zwanzig Provinzen des bolivianischen Departamento La Paz

Siehe auch:
 Loaísa
 Loaysa